Sergio Dominguez Ascencio puede estar haciendo referencia a:

 Sergio Domínguez Molina, actor;
 Sergio Dominguez Muñoz, ciclista;